Moskal ist der Familienname folgender Personen:

 Alojzy Moskal, polnischer Skispringer
 Kazimierz Moskal (* 1962), polnischer Politiker
 Robert Mikhail Moskal (1937–2022), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Saint Josaphat in Parma